Purcell [] ist der Familienname folgender Personen:

 Bennie Purcell (1929–2016), US-amerikanischer Basketballspieler und Tennistrainer

 Daniel Purcell (1664–1717), englischer Komponist
 Deirdre Purcell (1945–2023), irische Schriftstellerin, Journalistin und Schauspielerin
 Dominic Purcell (* 1970), australischer Schauspieler

 Francis T. Purcell († 2014), US-amerikanischer Politiker
 Gertrude Purcell (1895–1963), US-amerikanische Drehbuchautorin
 Graham B. Purcell (1919–2011), US-amerikanischer Politiker
 Henry Purcell (1659–1695), englischer Komponist
 Jack Purcell (1903–1991), kanadischer Badmintonspieler
 Joe Purcell (1923–1987), US-amerikanischer Politiker
 John Purcell (* 1952), US-amerikanischer Instrumentalist
 John Baptist Purcell (1800–1883), Bischof – ab 1850 Erzbischof – von Cincinnati
 Laura Purcell, britische Schriftstellerin
 Leah Purcell (* 1970), australische Schauspielerin und Sängerin
 Lee Purcell (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin
 Louis Purcell (* 1972), Ringer aus Amerikanisch-Samoa
 Max Purcell (* 1998), australischer Tennisspieler
 Mel Purcell (* 1959), US-amerikanischer Tennisspieler
 Nicholas Purcell, britischer Althistoriker
 Nick Purcell (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler
 
 Robert H. Purcell (* 1935), US-amerikanischer Mediziner
 Steve Purcell (* 1961), US-amerikanischer Comiczeichner 
 Teddy Purcell (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Victor Purcell (1896–1965), britischer China-Forscher

Purcell ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Purcell (Colorado)
 Purcell (Indiana)
 Purcell (Doniphan County, Kansas)
 Purcell (Sedgwick County, Kansas)
 Purcell (Missouri)
 Purcell (Oklahoma)
 Purcell (Pennsylvania)
 Purcell (Lee County, Virginia)
 Purcell (Russell County, Virginia)

Purcell ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Purcell Mountains in British Columbia und Montana
 Purcell-Schneefeld auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Purcell ist der Name folgender astronomischen Objekte:
 (4040) Purcell, Hauptgürtelasteroid

Siehe auch:
 Pursell
 Purcell-Effekt
 Purcell Society, 1876 gegründet, um die Werke des englischen Komponisten Henry Purcell greifbar zu machen
 Purcells Traum von König Artus, Theaterstück von Tankred Dorst frei nach Purcells Halboper King Arthur
 Purcellville, Stadt im Westen von Loudoun County, Virginia